Рибник може да се односи на:

 Рибник (Витина), насеље у општини Витина, Косовскопоморавски округ, Република Србија
 Рибник (Јагодина), насељено место града, Поморавски округ, Република Србија
 Рибник (општина), општина у Републици Српској, Босна и Херцеговина
 Горњи Рибник (Рибник), насеље и седиште општине Рибник, Република Српска, БиХ
 Доњи Рибник (Рибник), насеље у општини Рибник, Република Српска, БиХ
 Горњи Рибник (Трстеник), насеље у општини Трстеник, Расински округ, Република Србија
 Доњи Рибник (Трстеник), насеље у општини Трстеник, Расински округ, Република Србија
 Општина Рибник (Карловац), општина у Карловачка жупанија, Република Хрватска
 Рибник (Хрватска), насеље у општини Рибник, Карловачка жупанија, Република Хрватска
 Лички Рибник, насеље у граду Госпићу, Личко-сењска жупанија, Лика, Република Хрватска
 Рибник (Петрич), насеље у општини Петрич, Благоевградска област, Република Бугарска

или:

 Рибник или Ереник, река на југу Србије
 Рибник, река на западу БиХ

или:

 Рибник, некадашњи дворац Немањића код Призрена, КиМ, Република Србија

или:

 Рибњичек (Вишков), место у округу Вишков, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Рибњичек (Хавличкув Брод), место у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република

Види још 
 Рибе (вишезначна одредница)
 Доњи Рибник
 Рибњак